Die Football League Second Division 1961/62 war die 59. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 19. August 1961 und endete am 4. Mai 1962.

Zweitligameister wurde der FC Liverpool und daneben stieg auch das zweitplatzierte Leyton Orient in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1962/63 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Cardiff City und FC Chelsea die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten die Bristol Rovers und Brighton & Hove Albion. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1962/63 der Third-Division-Gewinner FC Portsmouth und der Drittligavizemeister Grimsby Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1961-62 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1961/62
1961